Allsvenskan (1967) była 43. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 12 kwietnia, a zakończył się 29 października. Tytułu nie obroniła drużyna Djurgårdens IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Dag Szepanski, który w barwach Malmö FF strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1967 w Szwecji